Bakhtiari ou Bakhtyari est un mot iranien qui peut faire référence à :

Peuple 
 Les Bakhtiaris, peuple nomade d’Iran ;
 Le Bakhtiari, langue iranienne.

Toponyme 

 Tchaharmahal-et-Bakhtiari, province d’Iran ;

Hydronyme 
Bakhtyari est un nom de cours d’eau notamment porté par :
 Le Bakhtyari, rivière d’Iran qui coule dans les provinces d'Ispahan et du Khouzestan.
 Barrage de Bakhtiari.

Patronyme 
Bakhtiari est un nom de famille iranien notamment porté par :
 David Bakhtiari (1991-), joueur américain de football américain ;
  (1984-), joueur américain de football américain ;
  (1988-), footballeur iranien ;
  (1947-), diplomate iranien ;
 Sardar Asaad Bakhtiari (1856-1917), révolutionnaire iranien ;
 Soraya Esfandiari Bakhtiari (1932-2001), reine consort d’Iran.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme iranien